Francesco Turchi (1515-1599), poligrafo
Francesco Turchi, detto Franz (1893-1976), giornalista, editore e politico
Francesco Turchi, detto Franz (1969), accademico e politico